Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen 1956 fand vom 30. August bis 12. September in Paris statt. Die Sowjetunion verteidigte erfolgreich ihren Titel.

Modus 

Die siebzehn Teilnehmer spielten in der ersten Runde in zwei Vierer- und drei Dreiergruppen. Die beiden besten Mannschaften aus jeder Gruppe kamen in die Finalgruppe mit zehn Teams. Dabei wurden die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten übernommen. Der Sieger dieser Gruppe wurde neuer Weltmeister. Die anderen Teilnehmer spielten in einer Siebenergruppe um die Ränge elf bis siebzehn.

Spielplan

Erste Runde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1956
Sportveranstaltung 1956
Sportveranstaltung in Paris
Weltmeisterschaft Frauen 1956